Kandi kan syfta på:

 Kandi, stad och kommun i Benin
 Kandi Airport, flygplats i Kandi, Benin
 Kāndi, ort i Västbengalen, Indien
 Kandi (artist), en amerikansk artist